Pantin steht für:
 Pantin, französische Stadt in der Region Île-de-France nordöstlich von Paris

Pantin ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Frederick Abel Pantin (1899–1967), britischer Zoologe
 Gordon Anthony Pantin (1929–2000), trinidadischer römisch-katholischer Erzbischof von Port of Spain

Siehe auch:
 Pantiner, alternativer Name von Nebbiolo, italienische Rebsorte